John The Whistler () — музыкальный псевдоним Умберто Карли (Umberto Carli), бельгийского музыканта, родившегося в 1960-х годах в Африке. Первой известной работой Умберто Карли является песня «In The Name Of Love», которую он написал для 

Он стал известен благодаря своей первой песне «I’m In Love» (2000), которая вошла в его дебютный альбом It’s Crazy (2001). John The Whistler’а продюсировала Edel Records (Germany & Denmark). Его песня «I’m In Love» появилась во многих танцевальных альбомах, включая Absolute Hits 2000 и Absolute Kids 2. А в хит-параде VG-lista песня заняла 5 строчку Композиция «Wild Wild Web» заняла 30-ую позицию в годовом чарте Европы Плюс за 2001 год.

Также Умберто Карли является автором нескольких песен Vox Angeli.

Образ 
John The Whistler является компьютерно-анимированным персонажем (как Холли Долли, Crazy Frog и Гуммибер). Персонаж John The Whistler представляет собой удивительное животное, похожее на бегемота, с большим носом и большими ушами, одетое в человеческую одежду. Отдалённо он напоминает одного из Хемулей - семейки своеобразных существ из цикла сказок о Муми-Троллях (как их изображала сама автор, Туве Янссон).

Дискография 
 Альбомы
 2001: It’s Crazy

 Синглы
 2000: I’m in love
 2001: Tell me

 Участие
 1994: ky Bell — In The Name Of Love (автор песни)
 2006: Melodi Grand Prix 2006 Kypros (deltager)

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами